Lijst van spelers van PSV (mannen)
 Lijst van spelers van Jong PSV
 Lijst van spelers van PSV (vrouwen)